La Regenta puede referirse a:

 La Regenta, una novela escrita por Leopoldo Alas, "Clarín", a partir de la cual se han realizado las siguientes adaptaciones:
La Regenta (película), película dirigida por Gonzalo Suárez y estrenada en 1974.
 La Regenta (TV), miniserie de televisión protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Carmelo Gómez en 1997.
 La Regenta (novela gráfica), novela gráfica de Isaac del Rivero.
 La Regenta, escultura de la ciudad de Oviedo.
 Centro de Arte La Regenta, museo de arte contemporáneo de Las Palmas de Gran Canaria.